Баян Ракишевич Ракишев (род. 15 марта 1934, , Карагандинская область) — советский и казахстанский учёный,  (1978), профессор (1981).  (с 2003). Заслуженный деятель Казахстана (2004).

Биография 
Родился 15 марта 1934 года в Шетском районе, Карагандинская область. Происходит из подрода Керней рода Каракесек племени Аргын.

Окончил Казахский горно-металлургический институт (1957)

С 1957 по 1965 г. работал на Коунрадском руднике Балхашского горно-металлургического комбината в должностях начальника смены, цеха и карьера.

В 1965 г. приглашен в Казахский политехнический институт и избран по конкурсу на должность старшего преподавателя, затем доцента (1966-1976 гг.), заведующего кафедрой теоретической механики (1977—1987 гг.), а с 1988 г. — заведующего кафедрой открытых горных работ.

В 1980—1993 гг. — научный руководитель проблемной лаборатории новых физических методов разрушения горных пород и отраслевой лаборатории технологии буровзрывных работ КазПТИ им. В. И. Ленина.

С 1967 по 1974 год работал деканом факультета Автоматики и Вычислительной техники.

В 1980 г. назначается проректором Казахского политехнического института им. В. И. Ленина.

С 1985 по 1992 год работал ректором Казахского политехнического института им. В. И. Ленина.

В 1996 г. избран академиком Народной академии Казахстана «Экология», в 1998 г. — академиком Академии горных наук РФ, Международной академии наук и искусств, в 2002 г.- академиком НАН ВШ РК. С 2003 г. — действительный член (академик) НАН РК.

С 1994 г. по настоящее время Б. Р. Ракишев является научным руководителем проектов по государственным научно-техническим программам в области горных наук.

Б. Р. Ракишев имеет более 600 опубликованных работ.

Учёное звание 
 кандидатская диссертация (1964 г.), докторская диссертация (Московский горный институт, 1978 г.)
 В 1979 г. Б. Р. Ракишев утвержден в ученой степени доктора технических наук, в 1981 г. — в ученом звании профессора, в 1983 г. избран член-корреспондентом АН КазССР

Награды 
 1984 — почетная грамота Верховный Совет Казахской ССР
 1986 — Орден Трудового Красного Знамени
 Медали СССР
 2004 — Заслуженный деятель Казахстана.
 2004 — Медаль «50 лет Целине»
 2013 — Орден Парасат.
 медали Республики Казахстана

Примечания 

Выпускники Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева
Преподаватели Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева
Ректоры Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева